Kovács Mihály
 Kovács Mihály (1818–1892) festő
 Kovács Mihály (1846–1905) orvos, városi törvényhatósági bizottsági tag
 Kovács Mihály (1862–1911) táncos operettkomikus, karakterszínész
 Kovács Mihály (1867–1962) plébános, kanonok, esperes
 Kovács Mihály (1916–2006) piarista szerzetes, fizika-matematika szakos tanár
 Kovács Mihály (1920–2002) piarista szerzetes, hittanár, plébános
 Kovács Mihály (1957) kézilabdázó
 Kovács „Tücsi” Mihály (1967–) újságíró, blogger
Kovács Mihály biológus

Kováts Mihály
 Kováts Mihály (1724–1779) katona, huszárezredes
 Kováts Mihály (1768–1851) orvos

Jegyzetek